

Persone 
 Álvaro Colom Caballeros – politico guatemalteco, presidente del Guatemala
 Yusvanys Caballeros – calciatore cubano, difensore

Altro 
 Caballeros Templarios – gruppo criminale messicano nato nello stato di Michoacán